Kreta kan syfta på:
 Emiratet Kreta – ett historiskt rike på Kreta 820-talet–961
 Staten Kreta – en statsbildning på Kreta 1898-1913
 Kretahavet – en del av Medelhavet

Geografi

Bulgarien 

 Kreta (distrikt), Pleven, Obsjtina Guljantsi,

Grekland 

 Kreta (ö), 
 Chania, prefekturhuvudort, Kreta, Nomós Chaniás, 
 Kreta (region), region,